rów – forma ukształtowania terenu, przeszkoda terenowa
 Rów wodny (rów melioracyjny) – sztuczny ciek
 Rów tektoniczny – forma geologiczna

 Półwysep Rów

Miejscowości w Polsce
 Rów – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Rów – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz
 Rów – osada w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Dziemiany
 Rów – rzeka na Podolu

Zobacz też
 inne hasła zaczynające się od rów
 rowy
 inne hasła zaczynające się od rowy